Кресс () — немецкая фамилия:

 Кресс, Виктор Мельхиорович (род. 1948) — глава администрации и губернатор Томской области (1991—2012).
 Кресс, Вильгельм (1836—1913) — австрийский инженер, один из первых лётчиков и авиаконструкторов.
 Кресс, Владимир Викторович (род. 1970) — украинский футболист, нападающий.
 Кресс, Доротея (1924—2018) — западногерманская легкоатлетка.
 Кресс, Егор Дмитриевич (род. 2003) — белорусский футболист.
Кресс, Мариана (род. 1998) — маршалловская легкоатлетка.
 Кресс, Натан (род. 1992) — американский актёр, наиболее известен по роли Фредди Бенсона в телесериале «iCarly».
 Кресс, Нэнси (род. 1948) — американская писательница.
Кресс, Роман (род. 1977) — маршалловский легкоатлет.

Псевдонимы 
 Вернон Кресс (настоящее имя Пётр Зигмундович Демант; 1918—2006) — российский писатель, мемуарист и общественный деятель.

Прочее 
 Ла-Кресс — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Кресс-салат — однолетнее или двулетнее травянистое растение.

См. также 
 Крес